Carlota de Sajonia-Hildburghausen (17 de junio de 1787, Hildburghausen - 12 de diciembre de 1847, Bamberg) era hija del duque Federico de Sajonia-Altemburgo y su esposa, la duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz. Era la esposa del príncipe Pablo de Wurtemberg y madre de sus cinco hijos. A partir de su matrimonio fue llamada Princesa Pablo de Wurtemberg.

Biografía 
Carlota era la hija mayor del duque Federico de Sajonia-Altemburgo, y su esposa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz. Ella era el segundo de doce hermanos. Uno de sus padrinos fue Catalina la Grande de Rusia.

Junto con sus hermanas, Teresa y Luisa, Carlota fue considerada toda una belleza. El poeta Friedrich Rückert dedicó uno de sus poemas, Mit drei Moosrosen, a estas tres señoritas. El título se podría traducir como "Con tres rosas de musgo".

Matrimonio e hijos 
El 28 de septiembre de 1805, en Luisburgo, se casó con el príncipe Pablo de Wurtemberg en una boda extravagante, pero no fue un matrimonio feliz. Discutían a menudo y Pablo se dice tenía muchas amantes, con las que tuvo varias aventuras. Sin embargo, durante su matrimonio, tuvieron cinco hijos :
Federica Carlota María (9 de enero de 1807 - 2 de febrero de 1873), casada con el Gran Duque Miguel Pávlovich de Rusia
Federico Carlos Augusto (21 de febrero de 1808 - 9 de mayo de 1870), se casó con su prima la princesa Catalina Federica de Württemberg y fue el padre de Guillermo II de Wurtemberg.
Pablo Federico (7 de marzo de 1809 - 28 de mayo de 1810)
Paulina Federica María (25 de febrero de 1810 - 7 de julio de 1856) se casó con Guillermo de Nassau, fue la madre de Sofía de Nassau, esposa de Óscar II de Suecia. A través de Paulina, Pablo es un antepasado de las actuales familias reales de Bélgica, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Noruega y Suecia.
Augusto (24 en 1813 - 12 en 1885), casado (morganáticamente) con María Bethge, con descendencia.

La pareja vivió desde 1807 hasta 1810 en la casa del infantazgo del príncipe en Comburg. La pareja se separó poco después del nacimiento de su quinto hijo en 1818. La idea del divorcio fue rechazada por el rey Guillermo I de Wurtemberg.

Últimos años 

Ella volvió a Hildburghausen en 1827, donde vivió en la llamada casa de la Soberanía, construida por el príncipe Eugenio de Sajonia-Hildburghausen. Su hija mayor, la princesa Carlota, la visitó allí a menudo. Su hermano, Federico, también fue un visitante frecuente.

Junto con dos de sus damas hicieron contribuciones sobresalientes para el suministro de armas y la ayuda a los pobres en Hildburghausen. 

Carlota murió en el Palacio Real de Bamberg y está enterrada en la cripta de la Casa de Wurtemberg en Luisburgo. Poco después de la muerte de Carlota, Pablo se volvió a casar. 

Carlota fue la abuela materna de Sofía de Nassau, quien se convirtió en la Reina consorte de Suecia (1872-1907).

En 1806 Johann Heinrich Dannecker hizo un busto de la princesa de entonces 19 años de edad, fue comprado en 2010 por el Museo de la Ciudad de Hildburghausen.

Ancestros

Galería

Referencias

Bibliografía 
Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg. Bozen 1917, Neudruck, Altenburg 1992.
Dr. Rudolf Armin Human: Chronik der Stadt Hildburghausen. 1886. Hildburghausen 1886, Neudruck, Kessinger Publishing, 2010, ISBN 1168163331.

Enlaces externos 

Nacidos en Hildburghausen
Fallecidos en Bamberg
Princesas de Wurtemberg
Nobles de Alemania
Princesas de Sajonia-Altenburgo
Princesas de Sajonia-Hildburghausen